Digitalfunk ist eine verkürzende Bezeichnung für

 den Digitalen Rundfunk
 das Digitalradio
 das Digitale Fernsehen
 den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland
 das Funksystem der BOS in Österreich

Siehe auch: Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben